La saison 1981-1982 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour. À partir de cette saison, il y a 3 clubs relégués en Eerste Divisie au lieu de 2.

C'est l'Ajax Amsterdam qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat cette année. C'est le  de l'histoire du club. L'AZ Alkmaar, surprenant champion la saison dernière, n'arrive pas à conserver son titre en championnat mais conserve la Coupe des Pays-Bas. Enfin, belle saison du promu, le HFC Haarlem, qui termine à la , synonyme d'accession directe en Coupe UEFA.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1981-82 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1981
Sport aux Pays-Bas en 1982
Pays-Bas
Pays-Bas